Il y a plusieurs Jeanne de Valois :
Jeanne de Valois (1294-1352), fille de Charles de Valois et de Marguerite d'Anjou, mariée à Guillaume  de Hainaut.
Jeanne de Valois (1304-1363), fille de Charles de Valois et de Catherine de Courtenay, mariée à Robert III d'Artois.
Jeanne de France (1343-1373), fille de Jean II le Bon et de Bonne de Luxembourg, mariée à Charles II de Navarre.
Jeanne de France (1391-1433), fille de Charles VI, mariée à Jean V de Bretagne.
Jeanne de France (1435-1482), fille de Charles VII et de Marie d'Anjou, mariée à Jean II de Bourbon.
Jeanne de France (1448-1467), fille légitimée de Charles VII et de Agnès Sorel, mariée à Antoine de Bueil
 Jeanne de Valois (1447-1519), fille légitimée de Louis XI et de Félizé Regnard, mariée à Louis de Bourbon-Roussillon.
Jeanne de France (1464-1505), fille de Louis XI et de Charlotte de Savoie, mariée à Louis XII, sainte.
Jeanne de Valois (1556-1556), fille de Henri II et de Catherine de Médicis, morte née.
Jeanne de Valois (1899-1995), religieuse canadienne.
Jeanne de Valois-Saint-Rémy, qui organisa l'escroquerie de l'Affaire du Collier

Voir aussi

Homonymie capétienne